A Texas Steer – cortometraggio del 1898 prodotto dall'American Mutoscope Company
 A Texas Steer – film del 1915 diretto da Giles Warren
 A Texas Steer – film del 1927 diretto da Richard Wallace